Söderfjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Söderfjärden, krater, Österbotten, 
 Söderfjärden, Åland, 
 Söderfjärden (vid Kirjais, Nagu), Åboland, 
 Söderfjärden (vid Lökholm, Nagu), Åboland, 
 Söderfjärden (vid Gästans, Raseborg), Nyland, 
 Söderfjärden (norr om Strömsö, Raseborg), Nyland,

Se även 
 Sörfjärden

Robotskapade Finlandförgreningar